Kazumichi Takagi (Yasu, 21 de novembro de 1980) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Gamba Osaka.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Gamba Osaka